Soito (Sabugal), freguesia in Portugal
Soito (achternaam)
halte Soito, spoorwegstation in Portugal

Personen
Laura Soito